Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2013 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, прошедшее с 13 по 19 апреля 2014 года в Ницце (Франция) и Секешфехерваре (Венгрия). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2015 года, а команда, занявшая последнее место, переместилась в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, переместилась в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2015 года.

Участвующие команды 

В чемпионате примут участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборная Венгрии пришла из второго дивизиона, сборная Латвии пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 

ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2014 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2014 года

Главные судьи
  Мариан Роач
  Ти Джей Фостер
  Робин Шир
  Вики Трилар

Линейные судьи
  Орьян Ален
  Матьё Барбез
  Матьё Лоос
  Франко Эспиноза
  Грегор Ройко
  Флориан Видманн
  Роман Вылета

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2014 года

Главные судьи
  Ведран Крчелич
  Владимир Наливайко
  Томаш Оролин
  Лиам Севелл

Линейные судьи
  Павел Бадыль
  Петер Бедё
  Даниэль Шоош
  Маркус Хагерстрём
  Марко Мори
  Николас Пише
  Марко Сакович

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Фредрик Грёнстранн
 Защитник:  Владислав Гончаров
 Нападающий:  Семён Кошелев

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Вадим Клявзо
  Френкс Разгалс
  Жюльен Гийом
  Лука Барнабо
  Фредрик Грёнстранн
  Семён Кошелев

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведенных игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Сотаро Канеко
 Защитник:  Тамаш Ладай
 Нападающий:  Чанад Эрдель

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Дарио Винклер
  Кэйго Миносима
  Роланд Вокла
  Жан Ус
  Давид Мисиоль
  Владислав Вязовов

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Ю*1
хокей
хокей
Спорт во Франции в 2014 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой во Франции
Международные спортивные соревнования в Ницце
Международные спортивные соревнования в Секешфехерваре